Lascheid ist der Name folgender Orte:

 Lascheid (Eifel), Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz 
 Lascheid (Burg-Reuland), Ortsteil der Gemeinde Burg-Reuland in Belgien
 Lascheid (Eitorf), Ortsteil der Gemeinde Eitorf in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Oberlascheid, Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz.
 Lascheiderhof, Stadtteil von Hermeskeil, Rheinland-Pfalz